PJS steht als Abkürzung für:

 Paul-Janes-Stadion, ein Fußballstadion in Düsseldorf
 Peutz-Jeghers-Syndrom, eine genetisch bedingte Erkrankung

Abkürzung